Андреа делла Роббиа (; 24 октября 1435, Флоренция — 4 августа 1525, Флоренция) — флорентийский скульптор и мастер глазурованной расписной керамики — майолики периода кватроченто эпохи итальянского Возрождения. Член знаменитой семьи потомственных скульпторов и мастеров-майоличистов, племянник Луки делла Роббиа. После смерти своего дяди в 1482 году возглавил семейную мастерскую.

Биография 
Родившийся во Флоренции, Андреа был сыном Марко делла Роббиа, родного брата, Луки делла Роббиа. Андреа стал учеником Луки и со временем известным мастером-керамистом.
В молодости работал резчиком по мрамору (он изготовил алтарь церкви Санта-Мария-делле-Грацие под Ареццо), потом по примеру своего дяди перешёл к совершенствованию техники цветной глазурованной майолики. Украсил медальонами с изображением спелёнутых младенцев фасад здания Оспедале дельи Инноченти (Воспитательного дома), построенного в столице Тосканы по проекту архитектора Филиппо Брунеллески. Ранние работы Андреа практически неотличимы от произведений старшего из делла Роббиа. После смерти своего дяди (и приёмного отца) Луки в 1482 году возглавил семейную мастерскую делла Роббиа.

Он значительно расширил ассортимент изделий из майолики: декоративные рельефы и фризы в архитектуре, лавабо (чаши для омовения рук), крестильные купели, фонтаны, алтари и ретабло. Андреа разнообразил палитру применяемых в майолике красок. Его флорентийская мастерская организовала тиражирование наиболее популярных изделий, которые отгружались во все уголки Европы. Также было налажено поточное производство архитектурных деталей. Наибольшей популярностью пользовались барельефы с изображением Мадонны с Младенцем в обрамлениях гирлянд из фруктов и цветов, окрашенными разноцветными эмалями.

В 1489 году Андреа сделал барельеф с изображением Девы Марии и двух ангелов (ныне помещён над дверью архива в Музее произведений искусства флорентийского Собора.

Из семерых сыновей Андреа пятеро стали скульпторами третьего поколения, причём Джироламо делла Роббиа (1488—1566) переехал во Францию и на протяжении двадцати шести лет служил придворным скульптором короля Франциска I, с 1559 года работал в Фонтенбло, принимал участие в создании гробниц Франциска II и Екатерины Медичи. Джованни делла Роббиа (1469—1529) сменил престарелого отца во главе семейной мастерской во Флоренции.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Скульпторы Италии XV века
Скульпторы Италии XVI века
Скульпторы итальянского Возрождения
Художники-керамисты Италии
Медальеры Италии